Poniki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Poniki (Manowo), Weiler in der Gmina Manowo, Powiat Koszaliński,  Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Ponicken, Kreis Köslin, Pommern
 Poniki (Sępopol), Dorf in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Poninken, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen